Гай — многозначное слово. Значения в русском и украинском языках см. в Викисловаре.

Населённые пункты 
 Гай — город в Австрии.
 Гай — город в округе Фолкнер (Арканзас, США).
 Гай — село в марзе Армавир, Армения.
 Гай — село в Шальчининкском районе, Вильнюсская область, Литва.
 Гай — деревня в районе Кошице-околе Словакии.

Белоруссия 
 Гай — деревня в Молодечненском районе Минской области.
 Гай — посёлок в Узденском районе Минской области.
 Гай — деревня в Круглянском районе Могилёвской области.

Россия 
 Гай — город в Оренбургской области.
 Гай — хутор в Лабинском районе Краснодарского края.
 Гай — посёлок в Матвеевском районе Оренбургской области.
 Гай — деревня Милославский район Рязанская область.
 Гай — посёлок в Большеглушицком районе Самарской области.
 Гай — деревня в Увинском районе Удмуртии.

Украина 
 Гай — село, Покровский район, Днепропетровская область.
 Гай — село, Житомирский район, Житомирская область.
 Гай — село, Бородянский район, Киевская область.
 Гай — село, Острожский район, Ровненская область.
 Гай — село, Радивиловский район, Ровненская область.
 Гай — село, Коровинский сельский совет, Недригайловский район, Сумская область.
 Гай — исчезнувшее село,Терновский поселковый совет, Недригайловский район, Сумская область.
 Гай — село, Драбовский район, Черкасская область.
 Гай — село, Новоселицкий район, Черновицкая область.
 Гай — село, Новгород-Северский район, Черниговская область.
 Гай — село, Сосницкий район, Черниговская область.

Имя 

Гай () — составляющая имени () в Древнем Риме.
Гай — русское имя.

Фамилия 
Гай — фамилия.

Прочее 
 «Guy» — британский средний бронеавтомобиль периода Второй мировой войны.

См. также 
 Гаи
 Гай (фамилия)
 Гай-Мошенка
 Александров Гай
 Дубовый Гай
 Зелёный Гай
 Осино-Гай

Литература